Чернече — топоним

Украина 
 Днепропетровская область
 Чернече — село, Криничанский район
 Одесская область
 Чернече — село, Балтский район
 Полтавская область
 Чернече — село, Гадячский район
 Чернече — село, Лубенский район
 Черкасская область
 Чернече — посёлок, Чигиринский район